Circonstances atténuantes désigne :
 des circonstances atténuantes, un dispositif juridique
 un film de Jean Boyer, Circonstances atténuantes (1939)
 une comédie-vaudeville d'Eugène Labiche, Les Circonstances atténuantes